Numele Rösler se poate referi la:
 Eduard Robert Rösler - un istoric austriac (1836-1874)
 Philipp Rösler - un politician liberal-democrat german